Гранадиља има више значења:

 Гранадиља (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Гранадиља (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику